John Carpenter es el nombre de las siguientes personas:

 John Carpenter (1948), director de cine estadounidense.

 Johnny Carpenter (1914), actor de cine estadounidense. Actuó en muchas películas del oeste (Westerns).

 John C. Carpenter, atleta estadounidense que compitió en los Juegos Olímpicos de 1908.

 John Carpenter (concursante de TV) (1968), el primer ganador de 1 millón de dólares en la versión estadounidense de ¿Quién quiere ser millonario?.

 John Alden Carpenter (1876–1951), compositor estadounidense.

 John Carpenter, the younger (c. 1372–1442) funcionario del ayuntamiento de Londres y fundador del City of London School.